Harjujärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Harjujärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Harjujärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (4,69 ha)
Harjujärvet (Gällivare socken, Lappland, 741086-174973), sjö i Gällivare kommun, 
Harjujärvet (Gällivare socken, Lappland, 741087-174989), sjö i Gällivare kommun, 
Harjujärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (3,35 ha)

Finland
Harjujärvi (sjö i Lappland, lat 69,17, long 27,30) – en sjö i kommunen Enare
Pyytöjärvi (sjö i Enare, Lappland, Finland) – en sjo i kommunen Enare, även kallad Harjujärvi
Harjujärvi (sjö i Södra Savolax) – en sjö i kommunen S:t Michel
Iso Harjujärvi – sjöar i kommunen Muonio

Se även
Åssjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn